В биологической науке термин апикальное тельце может означать следующее:

 Синоним слова акросома — органоида сперматозоида, расположенного в передней части его головки.
 Апикальное тельце (микология) — особое мультивизикулярное образование на растущем кончике гифы гриба, которое обеспечивает её направленный рост.